(сто тысяч) — число. Также может означать:

 100 000-й год.
 «Сто тысяч лет до нашей эры» — эпизод (1963) телесериала «Доктор Кто».
 Проблема 100000 лет — несоответствие между геологической историей температур и количеством солнечной радиации, которую получает Земля.
 Проект 100 000 — целевая программа американского оборонного ведомства.

См. также 
 100,000 Years — песня (1974) группы Kiss.